Rudolf Löw ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Löw (Komponist, 1832) (1832–1898), Schweizer Komponist und Organist
 Rudolf Löw (Komponist, 1864) (1864–1930), Schweizer Komponist und Musikpädadoge 
 Rudolf Löw (Maler) (1878–1948), Schweizer Maler und Schriftsteller
 Rudolf Löw (Militär) (nach 1938 Rafael Lev; 1891–1961), österreichischer Militär und Politiker  
 Rudolf Löw-Beer (1865–1953), österreichischer Industrieller